Nueva Segovia é um departamento da Nicarágua, sua  capital é a cidade de Ocotal.

Municípios 

 Ciudad Antigua
 Dipilto
 El Jícaro
 Jalapa
 Macuelizo
 Mozonte
 Murra
 Ocotal
 Quilalí
 San Fernando
 Santa María
 Wiwilí de Nueva Segovia